Belgisch Warmbloedpaard - een paardenras
Belgische Werkliedenpartij - de eerste socialistische partij van België
Botswaanse pula - de munteenheid van Botswana met de valutacode BWP